

Astronomia
 33455 Coakley – asteroide della fascia principale

Persone
 Martha Coakley – avvocatessa e politico statunitense
 Paul Stagg Coakley – arcivescovo cattolico statunitense
 Sarah Coakley – teologa e filosofa britannica
 Tommy Coakley – ex allenatore di calcio e calciatore scozzese